Івасишин Захар Явтухович (1895—1976) — сотник Армії УНР (підполковник в еміграції).
  Івасишин Орест Михайлович (1946) — український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

Прізвища